

Cinema
Moonlight – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
Moonlight – film del 2002 diretto da Paula van der Oest
Moonlight – film del 2009 diretto da Ningning Kong e Wei Yang
Moonlight – film del 2016 diretto da Barry Jenkins

Informatica 
 Moonlight – software open source sviluppato da Novell

Musica 
 Moonlight – gruppo musicale polacco
 Moonlight – singolo dei The Piano Guys del 2011
 Moonlight – album dei Down Low del 1999
 Moonlight ----. – singolo dei Plastic Tree del 2010
 Moonlight – singolo di Ariana Grande incluso nell'album Dangerous Woman
 Moonlight – singolo di XXXTentacion del 2018
 Moonlight – singolo di Gaullin del 2018
 Moonlight – singolo di Ali Gatie del 2018
 Moonlight – singolo di NLE Choppa del 2021

Teatro 
 Chiaro di luna (Moonlight) – opera teatrale di Harold Pinter

Televisione 
Moonlight – serie televisiva statunitense del 2007
Moonlight – film per la televisione del 1982

Pagine correlate 
 chiaro di luna